Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1936 je šesto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 21. in 22. februarjem 1936 v Innsbrucku, Avstrija, v treh disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 
 Heinrich Fueter: Die Weltmeisterschaften 1936 in Innsbruck. In: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Club. Band 3, No. 10, 1936. S. 366–373.

1936
1936 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Šport v Innsbrucku